Ла Сеиба Дос има више значења:

 Ла Сеиба Дос, Кондадо (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба Дос (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику